Olympia steht für:
 Olympia (Griechenland), Orakelstätte und Heiligtum im antiken Griechenland

Davon sind alle anderen Bedeutungen abgeleitet:
 Olympia (Vorname), ein weiblicher Vorname
 (582) Olympia, Asteroid Nummer 582
 OLYMPIA – Programm des CSEC zur Schnellanalyse der von Hacienda aus gekaperten Rechnernetzen kopierten Daten

Gebäude:
 Olympia (Paris), Konzerthalle in Paris
 Olympia (London), Ausstellungshalle in London
 Olympia-Kino, Essen

Kultur:
 Olympia (Gemälde), ein Gemälde von Édouard Manet
 Olympia (Film), ein zweiteiliger Kinofilm von Leni Riefenstahl
 Olympia (Roman), ein Roman (1961) von Robert Neumann
 Olympia, ein Roman (2020) von Volker Kutscher
 Olympia (Theaterstück), ein Theaterstück von Ferenc Molnár siehe: Prinzessin Olympia, Verfilmung
 eine Figur in Hoffmanns Erzählungen

Sportveranstaltungen:
 Olympische Spiele der Neuzeit
 Olympische Sommerspiele
 Olympische Winterspiele
 Olympische Spiele der Antike

Sport:
 Olympia (Skipiste), eine Skipiste in Åre, Schweden
 Olympiabakken, eine Skipiste in Kvitfjell, Norwegen; ein Wettkampfort der Olympischen Winterspiele 1994
 Olympia (Fußballplatz), ein Fußballplatz in Bredbyn, Schweden
 Olympia-Pokal, einen Wettbewerb im Deutschen Fußball-Verband
 Charlottenburger SV Olympia 1897, einen Fußballverein aus Berlin
 LG Olympia Dortmund, einen Leichtathletikverein aus Dortmund
 TSR Olympia Wilhelmshaven, einen Fußballverein aus Wilhelmshaven
 Schach-Olympia 1936, eine inoffizielle Schacholympiade
 Olympia-Jolle (O-Jolle), ehemals olympisches Segelboot

Orte:
 Olympia (Griechenland), Orakel- und Heiligtumsstätte im antiken Griechenland
 Olympia (Washington), Hauptstadt des US-Bundesstaates Washington, USA
 Olympia (Helsingborg), Stadtteil von Helsingborg
 Windhoek-Olympia, Stadtteil von Windhoek, Namibia
 Olympic-Halbinsel, Halbinsel im Nordwesten des US-Bundesstaates Washington, USA
 Archea Olymbia, Ort in Griechenland
 Olympia (Kalifornien), USA
 Olympia (Kentucky), USA
 Olympia (Missouri), USA
 Olympia (North Carolina), USA
 Olympia (South Carolina), USA
 Olympia Fields in Illinois, USA
 Olympia Heights in Florida, USA
 Olympia Springs in Kentucky, USA

Firmen:
 Olympia Press, einen Pariser Verlag
 Olympia-Werke, einen deutschen Hersteller von Büromaschinen
 Olympia Multiplex 80, ein Datenerfassungssystem des Herstellers Olympia
 Olympia-Verlag, einen deutschen Zeitschriftenverlag mit Sitz in Nürnberg

Fahrzeuge:
 Opel Olympia, Fahrzeugmodell des PKW-Herstellers Opel von 1935 bis 1940 und 1947 bis 1953
 Opel Olympia Rekord, Fahrzeugmodell des PKW-Herstellers Opel von 1953 bis 1957
 Opel Olympia A, Fahrzeugmodell des PKW-Herstellers Opel von 1967 bis 1970
 Olympia, ein Fahrgastschiff, siehe Vaasa (Schiff, 1925)
 Olympia (Schiff, 1950), ein 1950 gebautes Küstenmotorschiff
 SPL Princess Anastasia, als Olympia gebautes Fährschiff
 Regal Empress, als Olympia gebautes Passagierschiff

Vereinigungen:
 Deutscher Verein für Leibesübungen Olympia
 Wiener akademische Burschenschaft Olympia

Olimpie steht für:
 Olimpie, Oper von Gaspare Spontini (1819)

Olympie steht für:
  Olympie, Tragödie von Voltaire (1762)

Siehe auch
 Olimpia (Begriffsklärung)
 Olympiade (Begriffsklärung)
 Olympias (Begriffsklärung)
 Olympos (Begriffsklärung)
 Olymp (griechisches Gebirge)
 Olympiastadion, zahlreiche Stadien als Wettkampfstätten Olympischer Spiele
 Deutsches Sport & Olympia Museum